Chinaman Hat bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chinaman Hat (Josephine County, Oregon)	
 Chinaman Hat (Wasco County, Oregon)	
 Chinaman Hat (Texas)	

Siehe auch:
 Chinamans Hat
 China Hat